Davis Cup 2010 var den 99:e upplagan av Davis Cup. Serbien vann turneringen genom att vinna finalen med 3-2 mot Frankrike i Belgrad.

Elitdivisionen

Deltagande lag

Lottning

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Seedningar för lottningen
Officiell webbplats

Tennisturneringar 2010
2010